Мошна (в верхней половине течения — Ершовка) — река в России, течёт по территории Островского района Псковской области. Устье реки находится ниже 57,7 м над уровнем моря, в 118 км по левому берегу реки Великой. Длина реки — 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000112102000028595.

Примечания 

Притоки Великой (впадает в Псковское озеро)
Реки Островского района Псковской области